Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1939 war ein Tenniswettbewerb in Windsor.

Setzliste 
Es wurden zwei getrennte Setzlisten für die kanadischen und die ausländischen (US-amerikanischen) Spieler erstellt.

Kanadier

US-Amerikaner

Ergebnisse 
Die beiden Nachzügler Frank Froehling und Morey Lewis (vgl. Hauptartikel) mussten früh gegen die beiden Erstgesetzten antreten. Froehling verlor in der zweiten Runde gegen Buxby, während Lewis im Achtelfinale gegen McDiarmid gewann.

Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt. Im Folgenden sind die Ergebnisse ab der dritten Runde dargestellt.

Quelle 
 Windsor Daily Star, Ausgaben vom 16. und 19. bis 26. Juni 1939, The Montreal Gazette, Ausgabe vom 20. Juni 1939 

Tennisturnier in Windsor (Ontario)
Tennisturnier 1939